Bico ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Bico (Amares)
 Bico (Paredes de Coura)

Siehe auch:
 Biko
 Pico